Андрій Чурило — галицький підкоморій.
 Андрій Чурило — перемиський каштелян.

Чурили